Clymer est un patronyme porté notamment par :

 Ben Clymer (1978-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 George Clymer (1739-1813), homme politique américain, l'un des Pères fondateurs de la nation ;
 Hiester Clymer (1827-1884), homme politique américain de l'État de Pennsylvanie ;
 John B. Clymer (1887-1937), scénariste américain.

 
 Clymer, un borough du comté de Indiana, en Pennsylvanie.
 Clymer, une ville située dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York.